Скородумка — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Ростиловского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Ростиловский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 10 км, до центра муниципального образования Ростилово — 3 км. Ближайшие населённые пункты — Ростилово, Большое Косиково, Никола-Пенье.

По переписи 2002 года население — 14 человек.

Примечания

Ссылки 
 Скородумка в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района